Cette page contient les pages d'homonymie de Lafarge, LaFarge, La Farge

Entreprises 
 Lafarge, groupe français de matériaux de construction
 LafargeHolcim, nom temporaire du groupe suisse de matériaux de construction né de la fusion de Lafarge (entreprise) et d'Holcim

Patronyme 
Lafarge est un nom de famille plus fréquemment rencontré dans le Massif central. Il désignait le forgeron qui habitait la fargue, farge ou fargo (forge en occitan). Même étymologie pour le patronyme Lafargue.

 Élisabeth Nardout-Lafarge (1957- ), professeure de littérature québécoise à l'Université de Montréal ;
 Émilie Lafarge (1974-), actrice française ;
 Geoffrey Lafarge (1988-), coureur français du combiné nordique ;
 Guy Lafarge (1904-1990), compositeur français ;
 Henri Pavin de Lafarge (1889-1965), industriel et homme politique français ;
 Jean-Baptiste Lafarge (1987-), est un acteur français ;
 John LaFarge (1835-1910), peintre américain ;
 John LaFarge (1880-1963), jésuite et journaliste américain ;
 Marie Lafarge (1816-1852), empoisonneuse française ;
 Pokey LaFarge (en) (1983-), musicien américain ;
 Yves Lafarge (1953-), joueur français de rugby à XV.

famille
 famille de La Farge, famille issue du Parieu à Drugeac qui a fait souche au cours du xvie siècle dans la ville de Salers en Haute-Auvergne ;

personnalités
 Antoine Rollin de La Farge (1740-1814), officier, enseignant et homme politique français ;
 John La Farge (1835-1910), peintre, muraliste, auteur de vitrail, décorateur et écrivain américain ;
 Oliver La Farge (1901-1963), anthropologue et écrivain américain ;
 Peter La Farge, né Oliver Albee La Farge (1931-1965), chanteur, guitariste et parolier américain.

Liens externes 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme occitan